The Storm peut faire référence à plusieurs œuvres :

 The Storm, un film muet américain de Frank Reicher, sorti en 1916 ;
 La Tourmente (The Storm), un film muet américain de Reginald Barker, sorti en 1922 ;
 The Storm, un film américain de Harold Young, sorti en 1938 ;
 The Storm (De Storm), un film belge de Ben Sombogaart, sorti en 2009.